Brentano är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Clemens Brentano (1778–1842), tysk författare
 Franz Brentano (1838–1917), tysk filosof och psykolog
 Frantz Funck-Brentano (1862–1947), fransk historiker och arkivarie
 Georg Joseph von Brentano (1746–1798), tysk diplomat
 Giuseppe Brentano (1862–1889), italiensk arkitekt
 Heinrich von Brentano (1904–1964), tysk politiker
 Lorenz Brentano (1813–1891), tysk politiker
 Lujo Brentano (1844–1931), tysk nationalekonom
 Théophile Funck-Brentano (1830-1906), fransk filosof och sociolog

Se även 
 Funck-Brentano

Italienska efternamn
Tyska efternamn